Закаря́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Закарян, Арамазд Анушаванович (род. 1957) — армянский политический деятель.
 Закарян, Армен Игитович (род. 1989) — российский боксёр.
 Закарян, Гагик Тигранович (род. 1965) — российский банкир, председатель «Юниаструм Банка».
 Закарян, Ишхан Сержикович (род. 1961) — армянский государственный деятель.
 Закарян, Карен Сергеевич (род. 1978) — армянский футболист.
 Закарян, Каро Оганесович (1895—1967) — советский композитор и дирижёр.
 Закарян, Лусине Абетовна (1937—1991) — советская армянская певица.
 Закарян, Роберт Сергоевич (род. 1947) — депутат армянского парламента.
 Закарян, Рут (род. 1966) — первая победительница «Юная Мисс США 1983».
 Закарян, Степан Грачаевич (род. 1957) — армянский государственный и политический деятель.

См. также 
 Тер-Закарян